Baal har flere betydninger:

 Baal – nærorientalsk religiøs titel
 Baal (musikgruppe) – dansk musikgruppe